delicious.com – serwis internetowy
 Delicious – album muzyczny Jeanette Biedermann

Zobacz też